Pituranthos crassifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Gábor Gabriel Andreánszky. Pituranthos crassifolius ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crassifolius